Vrhovci je lahko:
 Vrhovci, Čabar (Hrvaška)
 Vrhovci, vas v Beli krajini (Občina Črnomelj)
 Vrhovci, Ljubljana, predel mesta Ljubljana